Inglesina – imbarcazione storica a remi tipica del Lago di Como.
 Inglesina – griglia inserita in un serramento a fini estetici, che suddivide il vetro in riquadri.
 Inglesina Baby – azienda italiana che opera nel settore dell'infanzia.